Nora Marks Dauenhauer (1927-2017), une poète, écrivaine et anthropologue alaskaine tlingite.
 Richard Dauenhauer (1942-2014), un poète, linguiste et traducteur américain.
Patronyme germanique